Blanca de Montferrato o Bianca de Montferrato (Casale Monferrato 1472 - 30 de marzo de 1519 en Turín), fue duquesa de Saboya y titular Reina consorte de Chipre, Jerusalén y Armenia como la esposa de Carlos I de Saboya. Ella actuó como regente de su hijo Carlos desde 1490 hasta su muerte accidental en 1496. Fue una regente enérgica, especialmente contra los apetitos territoriales de Francia.

Matrimonio y regencia 

Blanca era la hija mayor de Guillermo VIII de Montferrato y de Isabel María Sforza, hija de Francisco I Sforza, duque de Milán y Bianca Maria Visconti, por quien Blanca fue nombrada.

El 1 de abril de 1485, se casó con Carlos I, duque de Saboya y rey titular de Chipre, Jerusalén y Armenia. El matrimonio tuvo dos hijos:

 Yolanda Luisa de Saboya (11 de julio de 1487 - 13 de septiembre de 1499), se casó con Filiberto II de Saboya, sin hijos, murió a la edad de 12 años.
 Carlos II, duque de Saboya (23 de junio de 1489 - 16 de abril de 1496)

A la muerte de su marido en 1490, actuó como regente de su joven hijo, un título que le confirió la Asamblea de los Estados Generales reunidos en Pinerolo. A la muerte de su marido llamó a la corte a Sebastiano Ferrero, señor feudal de Piamonte, a quien nombró Consejero de Estado y Tesorero General.

Dotada de un carácter fuerte y combativo, Blanca que con solo 18 años de edad tenía que mantener la regencia del estado, se encontró en conflicto con los familiares de su esposo, que reclamaban sus propios derechos de sucesión.

Incluso a nivel internacional, Blanca supo hacer juegos de malabares en la restauración de la paz en el Piamonte, después de las guerras con el marquesado de Saluzzo, realizadas por su marido. Concedió a Carlos VIII de Francia el permiso para cruzar el estado piamontés
para llegar a Nápoles (1494).

Ella seguía siendo la gobernante de Saboya hasta que su hijo, que tenía siete años de edad en ese momento, murió accidentalmente en una caída en Moncalieri. Su hija sobreviviente, Yolanda, murió tres años más tarde, sin haber producido ningún hijo, por lo que la línea de Blanca se extinguió.

En su testamento del 12 de febrero de 1519, nombra a su elección de lugar de sepultura que fue la capilla de la iglesia de la Santísima Virgen en Carignano. Ella nombra su heredero al duque Carlos III de Saboya, y en su defecto, el hermano menor de éste, Felipe de Nemours.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Chipre
Reinas consortes del siglo XV
Duquesas consortes de Saboya del siglo XV
Nacidos en Casale Monferrato
Fallecidos en Turín
Chipre en el siglo XV
Chipre en el siglo XVII
Mujeres gobernantes del siglo XVI